Plaats in Indonesië
 Kalipucang Wetan (Batang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kalipucang Wetan (Welahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java